Грир има више значења:
 Округ Грир (Оклахома)
 Грир (Аризона)
 Грир (Јужна Каролина)